Вместе или никак () — французский комедийно-драматический фильм, снятый Кэрон Табиб. Мировая премьера ленты состоялась 22 октября 2015 на Токийском международном кинофестивале.

Сюжет  
Фильм рассказывает об иранской семье, переживающей различные трудности.

В ролях

Примечания

Ссылки  
 

Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Франции
Фильмы об иммигрантах
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы M6 Films